Craiva ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Craiva (Alba), Dorf im Kreis Alba
Craiva (Arad), Gemeinde im Kreis Arad